John Riordan ist der Name folgender Personen:

* John Riordan (Mathematiker) (1903–1988), US-amerikanischer Mathematiker
 John Riordan (Bankmanager), US-amerikanischer Bankmanager 
 John Riordan (Pokerspieler), US-amerikanischer Pokerspieler 
 John R. Riordan (* 1943), kanadischer Biochemiker